Cortina steht für

 Cortina d’Ampezzo, italienische Gemeinde in der Provinz Belluno, Venetien
 Cortina (sulla strada del vino), italienischer Name des Ortes Kurtinig, Südtirol
 Cortina (Mykologie), spinnwebartiger Schleier bei Pilzen
 Cortina (Tango), eine Pause zwischen zwei Musikblöcken im Tango Argentino
 Ford Cortina, Pkw-Modell von Ford

Cortina ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Cortina (1944–2020), spanischer Manager
 Iván García Cortina (* 1995), spanischer Radrennfahrer
 Jon Cortina (1934–2005), salvadorianischer Jesuit und Menschenrechtler
 Juan José Cortina, mexikanischer Fußballspieler
 Luis García Cortina, mexikanischer Fußballspieler
 Pat Cortina (* 1964), italo-kanadischer Eishockeytrainer
 Pedro Cortina Mauri (1908–1993), spanischer Politiker
 Salvador Emilio Riverón Cortina (1948–2004), kubanischer Bischof